Grobnik (Slunj)
 Grobnik (Pićan)